Quadrula är ett släkte av musslor. Quadrula ingår i familjen målarmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Målarmusslor
Quadrula